Hahnenberg ist der Name geographischer Gegenstände:

Ortsteile:
 Hahnenberg (Fichtenau), Weiler im Ortsteil Matzenbach der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hahnenberg (Hellenthal), Ortsteil der Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Hahnenberg (Klötze), Wohnplatz des Ortsteils Kunrau der Stadt Klötze, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Hahnenberg (Landesbergen), Ortsteil der Gemeinde Landesbergen, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Hahnenberg (Odenthal), Ortsteil von Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hahnenberg (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hahnenberg (Weiltingen), Weiler des Marktes Weiltingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hahnenberg (Wiggensbach), Einöde des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hahnenberg (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Berge und Erhebungen (nach fallender Höhe sortiert):
 Hahnenberg (Hahnenberg) (ca. 617 m), bei Hahnenberg (Hellenthal), im Zitterwald, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Hahnenberg (Neu-Ulm) (ca. 525), bei Finningen, Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Hahnenberg (Goslar) (520,3 m), bei Oker (Goslar), im Harz, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Hahnenberg (Pfaffenhofen) (ca. 520 m), bei Niederhausen, Pfaffenhofen an der Roth, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Hahnenberg (Frankenhardt) (505,9 m), bei Spaichbühl, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hahnenberg (Kirchheim) (411,5 m), bei Kirchheim (Euskirchen), im Ahrgebirge, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Hahnenberg (Radibor), sorbisch Kaponica (199,3 m), bei Luppedubrau (Radibor), Landkreis Bautzen, Sachsen

Weiteres:
 Grabhügel Hahnenberg, denkmalgeschützter Grabhügel bei Steigra, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Naturschutzgebiet Hahnenberg, bei Oesdorf, Stadt Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hahnberg
 Hahneberg
 Haneberg
 Hanenberg
 Hünenburg auf dem Hahnenberg